Jean Hébert peut désigner ;
 Jean Hébert (1925-2010), pilote automobile français ;
 Jean Hébert (1957-), joueur d'échecs canadien.